Adoniram Judson
17844 Judson
North Judson
Adoniram Judson Gordon
Judson (Carolina do Sul)

Desambiguação